Jeremy Beale ist der Name folgender Personen:

* Jeremy Beale (Reiter), britischer Vielseitigkeitsreiter 
 Jeremy Beale (Tennisspieler) (* 1994), australischer Tennisspieler